Фресно-де-Кантеспино:

 Фресно-де-Кантеспино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Фресно-де-Кантеспино — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Сеговия.